Николай Насибов:
 Насибов, Николай Михайлович (род. 1975) — российский художник-абстракционист.
 Насибов, Николай Насибович (1929—1996) — жокей, многократный чемпион Европы и СССР, государственный тренер скаковых лошадей.